polis, ókori görög városállam átírásváltozata
Polis, albániai település 
Polis, romániai politológiai folyóirat
Polis Könyvkiadó, kolozsvári könyvkiadó